Full Metal Jacket – film del 1987 di Stanley Kubrick
Full Metal Jacket – colonna sonora dell'omonimo film
Full Metal Jacket o FMJ – denominazione inglese e termine di uso tecnico per le pallottole incamiciate
Full Metal Jacket – personaggio di Dragon Ball